«Стена» — молодёжный информационно-аналитический популярный гуманитарный журнал. Основан в 2005 году. В 2009 году был признан лучшим молодёжным журналом Украины, который не только информирует, но и помогает развитию культуры и талантов.

Специализация и тематика 
Журнал «Стена» пишет на темы образования и статуса, музыки, кино и театра, делает обзор литературы, возвращает молодёжь к классическим произведениям, отдельным блоком размещаются работы молодых поэтов и писателей под грифом «Литературная революция».

Среди постоянных рубрик:
 Образование и статус
 Музыка без фальши
 Фабрика грез
 Театр
 Коллаж
 Литературная революция 
 Конкурсы

Имеет несколько приложений: газету «Работа для молодёжи» (распространяется бесплатно), газету «Лучшие курсы столицы», газету школы юнкоров журнала «Стена» — «Юный журналист», а также приложения, касающиеся выбора учебного заведения и популяризации рабочих и творческих специальностей в стране.

Связанные проекты 
Помимо журнала, запущено несколько интернет-проектов: сайт «Образование Украины», сайт для творческих детей и их родителей «Дети индиго», сайт Ассоциации исторической правды имени профессора Н. П. Ковальского, который раскрывает фальсификации в истории. Также командой журнала «Стена» был запущен проект для развития моторики у детей при помощи рисования и развивающих игр.
 Виртуальная школа юнкоров при журнале «Стена». По итогам обучения выдаётся сертификат журнала об окончании школы.
 В 2009 году был основан рейтинг ТОР 25 молодой украинской музыки.
 В начале 2010 года журналом «Стена» был запущен новый интернет-проект «Блогеры в образовании», который объединил более 30 000 блогов образовательной тематики по всему миру.

Авторы, дебютировавшие в журнале 
 Иван Ситников — писатель, сценарист, журналист. Лауреат премии им. В. П. Астафьева в номинации «Проза» (Россия).
 Нина Дьяченко (Украина) — писательница, пишущая в стиле триллера, гламура, пародии (юмора-стёба).
 Игорь Жук (Украина)- бард, писатель и поэт.
 Светлана Балагула (Украина-Германия)- поэт
 Натали Зеленоглазая (Украина-Россия) - поэт

Интересные факты 
 Журнал «Стена» — единственное СМИ, поддержавшее первый Международный фестиваль любительских театров «Vivus Fabula»]. «Стена» поддерживает движение любительских театров в СНГ.

 Журнал «Стена» организовал и провел в 2009 году первый Форум детской и юношеской фантастики, на который съехались сотни детей-сирот и детей из общеобразовательных школ со всей Украины, и даже Израиля, Узбекистана и России.

 Журнал «Стена» организовал Всеукраинский конкурс «Молодёжь Украины против курения» среди студентов украинских вузов.

 22 февраля 2010 года координатор Молодёжного журнала «Стена» Костылева Наталья стала лауреатом международной премии Yousmi web-journalism awards в номинации «лучшая статья» среди профессионалов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всеукраинского молодежного журнала Стена http://stina.kiev.ua/
 Официальная группа Всеукраинского молодежного журнала Стена в ФБ facebook 
 Официальная группа Всеукраинского молодежного журнала Стена в Контакте 
 Юбилей журнала «Стена»
 Журнал «Стена» на facebook